Dan Wells (autocoureur), Brits autocoureur
 Dan Wells (schrijver), Amerikaans schrijver
 Dan Wells (acteur), Amerikaans reality-tv persoonlijkheid en acteur